Bas van der Vlies
 Engeltje van der Vlies
 Kees van der Vlies
 Nico van der Vlies